Субститу́ция (от  — «подстановка, замещение»):

 Субституция (биология)
 Субституция (право)
 Субституция благ
 Субституция (лингвистика)